Фёдор Александрович фон Фельдман (1835—1902) — управляющий делами Военно-учёного комитета Главного штаба, директор Императорского Александровского лицея, почётный опекун Опекунского совета учреждений Императрицы Марии, генерал от инфантерии.

Биография 
Происходил из дворян. Родился  года. Образование получил сначала в Пажеском корпусе, а затем в Николаевской академии генерального штаба. После её окончания в чине капитана, занял место старшего помощника начальника военно-учебного отдела при главном управлении Генерального штаба, а через год был назначен начальником этого отдела. В 1872 году был назначен флигель-адъютантом к Его Величеству, а в 1878 году произведен в генерал-майоры, с назначением в Свиту Его Величества.

С 1876 года был командирован в Вену, где до 1881 года состоял военным агентом при посольстве. Вернувшись оттуда, он вновь стал управлять делами военно-учебного комитета, состоя в то же время членом комитета по мобилизации войск. В 1896 году назначен директором Императорского Александровского лицея и членом военного-ученого комитета главного штаба. По инициативе и под редакцией Фельдмана издан был «Систематический сборник очерков по отечествоведению» 1898 г., составленный профессорами и преподавателями лицея и посторонними специалистами.

В последние годы жизни, в качестве почетного опекуна, Фельдман состоял попечителем Александро-Мариинского училища слепых и мастерской для взрослых имени К. К. Грота.

Скончался в Санкт-Петербурге  года. Похоронен на Смоленском лютеранском кладбище (могила не сохранилась).

Труды 
 Итальянская война 1859 года / С нем. соч., сост. при Воен.-ист. отд-нии Прус. ген. штаба, пер. Ген. штаба кап. Фельдманом Санкт-Петербург : тип. Деп. Ген. штаба, 1862
 Очерки Австро-прусской войны в 1866 году : С большим план. Кениггрецкого поля сражения / Сост. М. Драгомиров при содействии Ф. А. Фельдмана Санкт-Петербург : тип. Деп. уделов, 1867
 Военный орден святого великомученика и победоносца Георгия. 1769—1869 : [Историч. очерк] Санкт-Петербург : Воен. тип., 1869
 Балканы / Сост. Ген. штаба полк. Г. И. Бобриков и флигель-адъютант Ф. А. Фельдман; Под ред. ген.-лейт. Н. Н. Обручева, упр. делами Воен.-учен. ком. и проф. воен. статистики Санкт-Петербург : тип. 2-го отд. Собств. е. и. в. канцелярии, 1877
 Вести из экспедиции В. И. Роборовского : [Письмо… ген.-лейт. Ф. А. Фельдману Санкт-Петербург : тип. А. С. Суворина, [1895]
 Систематический сборник очерков по отечествоведению / Сост.: М. Н. Беклемишев, В. Ф. Дерюжинский, Н. А. Карышев и др. под ред. ген.-лейт. Ф. А. Фельдмана. Ч. 1-2 Санкт-Петербург : Александр. лицей, 1898

Примечания

Литература 
 
 Волков С. В. Генералитет Российской империи. Энциклопедический словарь генералов и адмиралов от Петра I до Николая II. Т. 2. Л — Я. — М., 2009. — С. 637. — ISBN 978-5-9524-4167-5.
 
 Лурье В. М., Кочик В. А. ГРУ: дела и люди. — СПб: Издательский дом «Нева», М.: «Олма-пресс», 2002—640 стр. — С. 99. — ISBN 5-7654-1499-0, ISBN 5-224-03528-7
 Список генералам по старшинству. Составлен по 1 сентября 1901 года. — СПб., 1901. — С. 139.
 Глиноецкий Н. П. Исторический очерк Николаевской академии Генерального штаба. — СПб., 1882. — Прил., С. 89.

Ссылки 
 Биография на сайте «Русская Императорская армия»

Генералы от инфантерии (Российская империя)
Выпускники Пажеского корпуса
Выпускники Николаевской военной академии
Похороненные на Смоленском лютеранском кладбище
Директора Александровского лицея
Кавалеры ордена Святого Станислава 3-й степени
Кавалеры ордена Святого Станислава 2-й степени
Кавалеры ордена Святого Станислава 1-й степени
Кавалеры ордена Святой Анны 1-й степени
Кавалеры ордена Святой Анны 2-й степени
Кавалеры ордена Святой Анны 3-й степени
Кавалеры ордена Святого Владимира 2-й степени
Кавалеры ордена Святого Владимира 3-й степени
Кавалеры ордена Святого Владимира 4-й степени
Кавалеры ордена Белого орла (Российская империя)
Военные агенты Российской империи
Почётные опекуны